Ван Лихун (, , род. 17 мая 1976) — американский певец, музыкант, продюсер, композитор, аранжировщик, актер и кинорежиссёр. За свою карьеру он записал в общей сложности 25 альбомов, выпущенных в количестве более 60 млн копий.

Ранние годы 
Ван Лихун родился и вырос Рочестере, Нью-Йорк. Его отец, Ван Дачжун, окончил медицинский факультет Тайваньского государственного университета, а мать, Ли Минчжу, окончила Государственный университет Чжэнчжи на Тайване. С возраста трёх лет Ван Лихун начал проявлять интерес к игре на скрипке, когда ему исполнилось шесть, его отдали в музыкальную школу на класс скрипки.

Ван Лихун окончил  и музыкальный колледж Беркли.

Карьера

Музыкальная карьера 
В 1995 году Ван Лихом на Тайване выпустил дебютный альбом на китайском языке под названием «情敵貝多芬» ().

Ван — четырежды лауреат тайваньской премии «Золотая мелодия» (китайского аналога «Грэмми»). Он стал первым поп-певцом, который дал концерт на пекинском стадионе «Птичье гнездо».

В июне 2007 года электронная газета Goldsea выбрала 100 самых влиятельных азиатских американцев в Соединенных Штатах, в котором Ван Лихун занял 77-е место. В 2010 году британский музыкальный журнал Word назвал его «Восточным Элвисом», а в 2014 году газета Los Angeles Times назвала его «величайшей американской звездой».

Актёрская карьера 
Помимо музыкальной карьеры Ван Лихун пробовал себя и в роли актёра. В 2007 году он сыграл в фильме Ли Энга «Вожделение». В 2009 году он сыграл одну из главных ролей в фильме «Большой солдат», спродюсированном Джеки Чаном.

Прочая деятельность 
Во время эпидемии атипичной пневмонии на Тайване в 2003 году Ван Лихун и Тао Чжэ сочинили песню Hand in Hand, стараясь тем самым ободрить тайваньцев в ситуации пандемии атипичной пневмонии. 87 певцов приняли участие в грандиозном проекте, исполнив эту песню вместе.

В мае 2008 года в провинции Сычуань в КНР произошло разрушительное Сычуаньское землетрясение. Будучи представителем тайваньского благотворительного фонда World Vision, Ван Лихун помог собрать пожертвования в размере 3 миллиона новых тайваньских долларов на ликвидацию последствий от землетрясения.

Ван был факелоносцем эстафеты факела на летних Олимпийских играх в Пекине и передал факел на Олимпийских играх в Лондоне.

Дискография 

 Love Rival Beethoven (1995)
 If You Heard My Song (1996)
 Missing You (1996)
 White Paper (1997)
 Revolution (1998)
 Impossible to Miss You (1999)
 Forever’s First Day (2000)
 The One and Only (2001)
 Unbelievable (2003)
 Shangri-La (2004)
 Heroes of Earth (2005)
 Change Me (2007)
 Heart Beat (2008)
 The 18 Martial Arts (2010)
 Your Love (2015)
 A.I. Love (2017)

Фильмография

Награды 

 Участвовал в XII конкурсе народной песни «Деревянная лодочка» в 1994 году.
 В 1997 году впервые выступил в роли ведущего в телепрограмме «Великий музыкальный солдат» (на тайваньском телеканале TVBS-G). Вошел в шорт-лист 8-й премии «Золотая мелодия» как лучший певец в мировом китайском творчестве; в июне впервые выступил в роли ведущего на баскетбольном матче NBA.
 Стал лауреатом 10-й премии «Золотая мелодия» в номинациях «Лучший певец» и «Лучший продюсер» — «Revolution and Rotation».
 Вошел в шорт-лист 11-й премии «Золотая мелодия», в номинации «Лучший певец на китайском языке» и «Лучший композитор».
 Вошел в шорт-лист 12-й премии «Золотая мелодия» в номинации «Лучший певец на китайском языке» — с альбомом «Forever Day One».
 В 2002 году вошел в шорт-лист 13-й премии «Золотая мелодия» в номинации «Лучший певец на китайском языке» — с альбомом «The Only».
 Вошел в шорт-лист 14-й премии «Золотая мелодия» в номинации «Лучший аранжировщик».
 В 2004 году стал лауреатом 15-й премии «Золотая мелодия» в номинации «Лучший продюсер альбома» — за альбом «Невероятно».
 В 2006 году он во второй раз получил премию «Золотая мелодия» в номинации «Лучший певец» с песней «Heroes of the World». В августе он провел сольный концерт на гонконгском стадионе «Hong Kong Hung Hom» и пригласил своего кумира Джеки Чуна спеть в качестве приглашенного певца.
 В 2015 году он выиграл премию «Хуадин» как лучший певец-актер в мире. Ван Лихун оказался единственным певцом-мужчиной, вошедшим в шорт-лист из числа азиатских исполнителей, и победил поп-звезд Тейлорса и Сэма Смита.
 В 2015 году на музыкальном фестивале «QQ» Ван Лихун получил награду «Самый популярный артист года».

Примечания

Ссылки 

Персоналии:Иу
Лауреаты Mnet Asian Music Awards
Поп-вокалисты США
Выпускники Колледжа Уильямса
Выпускники Музыкального колледжа Беркли
Рок-гитаристы США
Рок-вокалисты США
Киноактёры США
Кинопродюсеры США